Народ Керіс — один із народів Пуебло. Вони розмовляють англійською, керісанськими мовами та однією мовою жестів керіс.

До групи належать сім пуебло:

 Кочеті
 Сан-Феліпе Пуебло
 Кева Пуебло
 Зіа Пуебло
 Санта-Ана Пуебло
 Акома Pueblo
 Лагуна Пуебло

Етноботаніка 

 Абронія ароматна — Люди Керіс змішують подрібнене коріння рослини з кукурудзяним борошном і їдять, щоб набрати вагу. Вони також використовують цю суміш, щоб не стати жадібними і роблять із рослини церемоніальні намиста.
 Acer negundo — з гілочок роблять молитовні палички.
 Commelina dianthifolia — настій рослини, що використовується як ліки для ослаблених хворих на туберкульоз.
 Герань цеспітозумова — коріння, подрібнене в пасту для лікування болячок, а ціла рослина як їжа для індички.

Галерея

Список літератури 

Народ Керіс
Пуебло